В настоящем неполном (всего 698 человек по состоянию на 3 марта 2023 год) списке в алфавитном порядке представлены лица, удостоенные звания Герой Труда.

Список людей, фамилии которых начинаются с «А» 
 Абелян, Ованес Артемьевич (1865—1936)
 Аблязовский, Николай Семёнович (1858—1934)
 Абрамов А. Л.
 Абрамовский, Никифор Евсеевич (1875 — 10.02.1948)
 Авранек, Ульрих Иосифович (1853—1937)
 Аганин И. А.
 Аганичев, Николай Михайлович (1857—????)
 Агапова, Елизавета Семёновна (1864—????)
 Агишев М. Ш.
 Адамов, Михаил Прокофьевич (1874—1946)
 Азбукин, Павел Андреевич (1882—1970)
 Айчуваков Д. М.
 Акопян, Татьяна Степановна (1879—1947)
 Александров В. А.
 Александровский, Сергей Александрович
 Алексеев А. А.
 Алексеев В.
 Алексеев, В. В. (????-????)
 Алексеев, Иосиф Кузьмич (1882—1955)
 Альбицкий Н. И.
 Аммосов, Алексей Митрофанович (1873—1946)
 Андреев, Александр Григорьевич (1862—1942)
 Андреев, Василий Яковлевич (1874—1942)
 Андриевская О. М.
 Андриянов М. М. (1887-????)
 Антонов, Александр Александрович (1860—1938)
 Антонов, Петр Георгиевич (22.02.1879—1967)
 Антонов П. С.
 Анцус, Иоган Карлович (1859 — 24.10.1930)
 Аржанов, Михаил Михайлович (1873—1938)
 Аржеников К. П.
 Артамонов З.
 Афонский, Николай Васильевич

Список людей, фамилии которых начинаются с «Б» 
 Бабайцев, Иван Фёдорович (1897—1967)
 Бабкин Василий Васильевич
 Базаров Ф. И.
 Бантле, Надежда Антоновна (1851—1934)
 Баранов Д. Н.
 Баранова Е. В.
 Барановский, Станислав Осипович (1876—1937)
 Баримов М. И.
 Басов П. К.
 Бегосинский М. И.
 Бекарюков, Дмитрий Дмитриевич (1861—1934)
 Белавин, Иван Иванович (1852—1930)
 Белецкий И. М.
 Белкин П. С.
 Белоусов Ф.
 Беляев Григорий Павлович
 Беляков, Василий Григорьевич (1876—1963)
 Бербеко, Александр Тихонович (1896—1937)
 Березин, Леонтий Михайлович (1872 — ????)
 Берлин, Наум Яковлевич (1869—1951)
 Бернштейн Б. Л.
 Битаров, Евгений Виссарионович (????—????), учитель (г. Алагир)
 Благородный, Георгий Иосифович (1872—1949)
 Блеков Ф.
 Бобин, Иван Николаевич (1872—1942)
 Богданов М. Ф.
 Боков, Максим Федорович (1879-????)
 Боков, Михаил Григорьевич (1879-????)
 Болдин В. П.
 Бондарев, Фёдор Александрович (1890—????)
 Борисевич, Алексей Иванович (1880—1953)
 Борисов Антон Ильич
 Борисов И. Е.
 Борович Л. А.
 Боровский, Пётр Фокич (1863—1932)
 Бострем И. О.
 Бравов П. Т.
 Брукман, Марк Борисович (1884—1929)
 Брыков А. П.
 Брыскина Е. П.
 Брюховская А. Я.
 Бубнов Ф. В.
 Буйский Алексей Никитич
 Бурдин Павел Андреевич
 Бурков, Александр Иванович (????—????)
 Бурлаков Г. С.
 Бурцев Данил Гаврильевич
 Бушуев Н. А.

Список людей, фамилии которых начинаются с «В» 
 Варгин, Владимир Николаевич (1866—1936)
 Варенцова А. Ф.
 Васильев
 Васильев И. А.
 Васильев И. М.
 Васильев К. Д.
 Васильев П. В.
 Васильев, Пётр Павлович (1867—1930)
 Васютинский, Антон Фёдорович (1858—1935)
 Венценосцев, Николай Петрович (1890—1948)
 Венярчик М. И.
 Верейкин Н. И.
 Весновский, Виктор Александрович (1873—1933)
 Веткин, Михаил Иванович (1885—1938)
 Вильямс, Василий Робертович (1863—1939)
 Виноградов М.
 Виноградов, Петр Никитич (1852—1936)
 Винокурова А. П.
 Вишневский, Александр Леонидович (1861—1943)
 Вишняков Х. Ш.
 Власов Г. И.
 Власов М. Г.
 Власов С. И.
 Воинов Павел
 Волков Н. И.
 Вольф, Эгберт Людвигович (1860—1931)
 Воронцов А. Ф.
 Воскресенский Александр Владимирович
 Воскресенский, Александр Петрович (1854—1942)
 Воскресенский, Петр Петрович
 Востриков Г. Ф.
 Вяткин, Константин Петрович (????—????)

Список людей, фамилии которых начинаются с «Г» 
 Габитов Ш.
 Гаврилов Ф. Г.
 Гаев, Еремей Иванович (1877—1964)
 Галакционов Р. А.
 Галанова, Лидия Андреевна (1876—1956)
 Галин М. В.
 Гафуров, Мажит Нурганиевич (1880—1934)
 Герасимов, Михаил Степанович (1885—1944)
 Гиллер О. К.
 Гиндес, Евсей Яковлевич (1872—1954)
 Гинзбург Н. М.
 Глазенап, Сергей Павлович (1848—1937)
 Голицин В. Т.
 Голуб Василий Петрович
 Голубев А. Е.
 Голубев, Иосиф Петрович (1873 — 27.06.1962)
 Голубенко Н. П.
 Гордягин, Андрей Яковлевич (1865—1932)
 Горецкий, Константин Ефимович (1870—1947)
 Городецкий В. М.
 Горшенин М. Е.
 Горшков Г. В.
 Горшков М. Н.
 Горячев Г. И.
 Горячкин, Дмитрий Алексеевич (1867—1937)
 Гох В. Е.
 Гошкевич, Виктор Иванович (1860—1928)
 Грацианская О. П.
 Грекулов П. И.
 Гремиславский, Яков Иванович (1864—1941)
 Гречаный, Василий Моисеевич (1876—1937)
 Григорьев А. И.
 Григорьев П. П.
 Гришин Г. С.
 Гришин И.
 Громов О. П.
 Губертов Г. Д.
 Гудин, Андрей Прохорович (1868—????)
 Гузик, Яков (????—????)
 Гуляков Т. В.
 Гурьян А. С.
 Гурьянов М. М.
 Гусев А. А.
 Гусев Александр Игнатьевич
 Гусев В. З.
 Гусева Е. И.
 Гущин П. В.
 Гущин С. А.

Список людей, фамилии которых начинаются с «Д» 
 Даибов Джемалутдин Даибович (1877—1941)
 Данилов, Арсений Иванович (1875—????)
 Данилов Г. А.
 Данилов Ф.
 Дацков Михаил Григорьевич
 Девяткин Г. С.
 Демаков, Василий Гаврилович (1878-????)
 Демидов, Василий Александрович (1867—1937)
 Деренкова, Мария Степановна (1866—1930)
 Десятов А. А.
 Джанашвили, Моисей Георгиевич (1855—1934)
 Дикий Ф.
 Дмитриев И. Н.
 Дмитриев С. В.
 Долбилкин, Иван Осипович (21.03.1875 — 19.10.1948)
 Долгов, Дмитрий Кузьмич (????—????)
 Донской Х. М.
 Донченко С. Д.
 Домрачев А.
 Дорошевич, Александр Михайлович (1874—1950)
 Дорошенко Л. Л.
 Дорошенко М. А.
 Дружинин Виктор Викторович
 Дружинин, Семён Семёнович (????—????)
 Дружков А. Ф.
 Дубинин, Матвей Петрович (1876—????)
 Дубова, Лидия Михайловна (????—????), учительница
 Дубровин М. Д.
 Дудышкина, Анна Васильевна (????—????), педагог
 Дураков М. И.

Список людей, фамилии которых начинаются с «Е» 
 Евгеньев А. Н.
 Евграфов А. Е.
 Евграфов, Алексей Романович (24.04.1867 — 12.11.1953)
 Евстафьев, Фёдор Фёдорович (1862—1941)
 Егоров, Михаил Михайлович (1894—1968)
 Ельцина, Зинаида Яковлевна (1854—1943)
 Ермолова, Мария Николаевна (1853—1928)
 Ершов, Василий Алексеевич (1874 — ок. 1933)
 Ескевич А. Т.
 Есьман, Иосиф Гаврилович (1868—1955)
 Ефимов А. С.
 Ефимов В. П.

Список людей, фамилии которых начинаются с «Ж» 
 Жестерев И. П.
 Журавлев, Гавриил Павлович (1852 — ????)

Список людей, фамилии которых начинаются с «З» 
 Заболотский Алексей Агафонович
 Заболотный П. Д.
 Завадский В. В.
 Завадский, Василий Платонович (1891—1972)
 Загарин, Яков Яковлевич (1880 — 26.01.1939)
 Зайцев, Иван Яковлевич (1860—1948)
 Зайцев, Пётр Дмитриевич (1878—1935)
 Заливайко М. Т.
 Замиусский, Борис Андреевич (1868—1938)
 Зак, Вениамин Владимирович (1874—1938)
 Заремба К. Н.
 Звонарев С. А.
 Зворыкин, Иван Дмитриевич (1870—1932)
 Зельцбург М. Я.
 Зинкевич П. О.
 Золотов Г. Е.
 Зотов, Павел Алексеевич (1872—????)
 Зуев А. И.
 Зыков, Иван Михайлович (1873—1939)
 Зябрев М. М.

Список людей, фамилии которых начинаются с «И» 
 Иванов, Владимир Александрович (1882—1949)
 Ибрагимов, Галимджан Гирфанович (1887—1938)
 Ибрагимов Г. И.
 Иванов, Зиновий Иванович (1863—1942)
 Иванов И. Г.
 Иванов, Модест Васильевич (1875—1942)
 Ивойпов В. А.
 Игнатков Николай Дмитриевич
 Игнатьев Ф. Н.
 Изергин, Пётр Васильевич (1870—1936)
 Изотов, Александр Прокофьевич (1867-????)
 Илюшкин Г. И. (????—????), врач-ветеринар из Ярославля
 Исаев А. А.
 Исаев В. Т.
 Истомин Ф. К.
 Иченский, Николай Емельянович

Список людей, фамилии которых начинаются с «К» 
 Каблуков, Иван Алексеевич (1857—1942)
 Казанкин, Сергей Петрович (1874—1930)
 Калайда, Феофил Клементьевич (1864—1942)
 Калюжников Ф. А.
 Камалетдинов, Галиаскар Галиакберович (1879—1933)
 Канэп К. П.
 Каплер К.
 Капралов, Николай Михайлович (1875 — 20.10.1938)
 Карелин И.
 Карпов Я. Н.
 Карташева Прасковья Семёновна
 Касогледов, Василий Маринович (1881—1936)
 Кашкадамова, Вера Васильевна (1858—1931)
 Квартальнов, Александр Матвеевич (1883—1958)
 Киргизов Иван Макарович
 Киреев Б. С.
 Кириченко Л. Х.
 Кирпичев И. Л.
 Кирсанов И.
 Киселёв, Николай Михайлович (27.09.1877 — 1945)
 Клейн А. В.
 Кленов Я. М.
 Клетнов Ф. Н.
 Климентов, Платон Фирсович (1870—1952)
 Климов, Василий Васильевич (12.04.1881 — 04.10.1942)
 Климов, Николай Васильевич (1878—1946)
 Клинге А. Г.
 Клюге, Герман Августович (1871—1956)
 Клячкин, Николай Абрамович (1881—1938)
 Кноль, Адам Готлибович (ок. 1870—1948)
 Ковальский М. Я.
 Ковригин, Капитон Петрович (????—????)
 Ковровцев В. А.
 Кожевников К. В.
 Козлов, Василий Михайлович (1899—1964)
 Козловский Н. А.
 Козьмин, Фёдор Данилович (????—????)
 Кокряков А. Д.
 Колесников М.
 Коломаров, Павел Николаевич (29.06.1863 — 20.03.1929)
 Колосов П. Н.
 Комаров, Александр Васильевич (1875—1928)
 Комов, Федор Андреевич (08.06.1881 — 06.06.1942)
 Кондратьев, Пётр Андреевич
 Кондрашов, Пётр Васильевич (1880—1949)
 Копнин, Федор Яковлевич (1882-????)
 Корзун, Ефим Карпович (1836—1941)
 Коробицин Ф. П.
 Косапанов А. Ф.
 Котлов В. В.
 Котов, Степан Семёнович (1863—1937)
 Кохановский, Франц Лаврентьевич (1878—1927)
 Кочурова, Софья Александровна (1862—1935)
 Красиков С. А.
 Красников А. П.
 Красноперов, Степан Константинович (1861—1934)
 Красуская, Анна Адамовна (1854—1941)
 Кребс Я. Ф.
 Кржесинский П. П.
 Крылова, Раиса Александровна (??.??.1880 — 03.06.1958)
 Крысин, Олимпий Ионович (1891—1944)
 Крюков Г. Н.
 Кубасов, Александр Матвеевич (1880 — ????)
 Кубли Ф. М.
 Кудашев-Ашкадарский, Ильясбек Батыргареевич (1884—1942)
 Кудрин, Николай Александрович (1873 — ????)
 Кудрин, Николай Николаевич
 Кудрявцев, Пётр Филиппович (1863—1935)
 Кузнецов Алексей Евграфович
 Кузнецов Г.
 Кузнецов Г. Ф.
 Кузнецов Е. А.
 Кузнецов Е. Ф.
 Кузьмин Федор Данилович
 Кулешов И. А.
 Куликов В.
 Курбангалиев, Мухитдин Хафизитдинович (1873—1941)
 Курочкина А. И.
 Кушев, Николай Егорович (1858—1941)

Список людей, фамилии которых начинаются с «Л» 
 Лазарев Е. Г.
 Лазаров, Асланбек Дзамболатович (1872—????)
 Лапушкин, Яков Тимофеевич
 Лапшин, Василий Иванович (1859 — ????)
 Ларионов М. К.
 Ласточкина, Елизавета Гурьевна (1869—1967)
 Латышев, Петр Николаевич
 Левицкий, Вадим Петрович (1879—1959)
 Левицкий М. И.
 Лейнвебер И. И.
 Леонтьев, Прокофий Георгиевич (1870—1935)
 Липец С. М.
 Лисунов С. А.
 Лобанов, Николай Александрович (1879-????)
 Локшин В. И.
 Ломов Н. Д.
 Ломовцев Ф. Н.
 Лукьянский, Михаил Дмитриевич (18.11.1867 — ????)
 Лухманов, Дмитрий Афанасьевич (1867—1946)
 Льгов Н. В.
 Лысаков Ф. М.
 Лютиков, Филипп Петрович (1891—1943)
 Лядов А. С.

Список людей, фамилии которых начинаются с «М» 
 Маев Константин Александрович
 Макаров
 Макейчев А. Е.
 Максимов Н. П.
 Маликов, Василий Моисеевич (1935)
 Малинин, Кузьма Петрович (1882—1948)
 Малинин Н. М.
 Мальцев А. Г.
 Мальцев Е. И.
 Малыхин М. И.
 Манаенко, Кирилл Максимович (1933)
 Мандейкис И. И.
 Мануилов Е.
 Маньковский, Василий Тимофеевич
 Маркеев, Осип Филиппович (1870—1933)
 Маркин Ф. П.
 Мартемьянов, Василий Александрович (03.04.1865 — 29.11.1938)
 Марцинкович В. А.
 Масальский А. И.
 Матвеев Е. П.
 Махаев И. Д.
 Машевский Е. З.
 Машков, Иван Павлович (1867—1945)
 Медведева Мария Григорьевна (1869—1951)
 Мезрина, Анна Афанасьевна (1853—1938)
 Мейснер, Александр Фелицианович (1865—1935)
 Мекж, Евдокия Климовна (01.03.1867 — 07.07.1942)
 Меркулович, Николай Алексеевич (1875—1951)
 Микусон П. Л.
 Мильковский Н. И.
 Минин А. И.
 Митрофанов В. С.
 Михайлов И.Я.
 Михайлов М. П.
 Михайлов, Фёдор Иванович (1878—1960)
 Михайловский А.
 Моисеев, Владимир Антонович (1873—1932)
 Мокиенко А.
 Моногенов, Сергей Андреевич
 Морозов, Алексей Тихонович
 Морозов Н. И.
 Морозов П. Е.
 Мослов, Григорий Иванович (1897—1967)
 Мясникова, Мария Ефимовна (1868—????)
 Мусамухамедов Ризамат-ата (1881—1979)
 Мухамедьяров, Фатых Гарифович (1884—1950)
 Мухаметшин, Гарифулла
 Муштариев, Музаффар Тазетдинович (1863-????)

Список людей, фамилии которых начинаются с «Н» 
 Назаров А. З.
 Назаров, Михаил Григорьевич (1878—1932)
 Нарчук Н. И.
 Натансон В. В.
 Наумова-Широких, Вера Николаевна (1877—1955)
 Неведров, Алексей Филатович (????—????)
 Невижин Е.М.
 Невский, Григорий Кириллович (1864—1940)
 Недошивин И. А.
 Нежданова, Антонина Васильевна (1873—1950)
 Некрасова, Ольга Владимировна (1868—1948)
 Немченко Ф. К.
 Нердгейм В. В.
 Несмерчук М. В.
 Никитин А. И.
 Никитин И. В.
 Никитин, Константин Васильевич (1882-????)
 Никифоров В. К.
 Николаев, Василий Николаевич (1881—1938)
 Николаев Иван Николаевич
 Николаев, Михаил Степанович (1878—1956)
 Никольский, Григорий Александрович (1875—1938)
 Новиков В. С.
 Ноздрин, Авенир Евстигнеевич (1862—1938)

Список людей, фамилии которых начинаются с «О» 
 Оберт И. И.
 Обрезков, Лаврентий Порфирьевич (1865—????)
 Овчинников М. М.
 Озоль К. Х.
 Онкин, Кузьма Яковлевич (1881—1944)
 Оплетин, Евгений Павлович (????—????)
 Орлов М. А.
 Орлов, Михаил Михайлович (1867—1932) — советский учёный-лесовод, заслуженный деятель науки и техники РСФСР
 Ослопов Петр Федотович
 Отвагин Н. А.
 Отроков, Николай Васильевич (1858—1940), врач

Список людей, фамилии которых начинаются с «П» 
 Павлов А. В.
 Палицын, Иван Осипович (1868—1931)
 Пальмов, Александр Саввич (16.08.1870 — 05.03.1961)
 Пальчинский, Петр Иоакимович (1875—1929)
 Панов И. И.
 Пантелеев, Александр Петрович (1874—1948)
 Панферов, Павел Феоктистович (1869 — 28.10.1935)
 Паренаго, Сергей Николаевич (1866 — после 1936)
 Патрущев Я. И.
 Пацановский, Павел Александрович (1878—1948) — советский эпидемиолог
 Пашицкий Н. М.
 Пелль, Александр Константинович (1876—1941)
 Пельгонен И. И.
 Перниковский А. Г.
 Перов, Гавриил Фёдорович (1867—1942)
 Петров, Василий Николаевич (????—????)
 Петров Н. И.
 Петров Петр Петрович (???? — 09.10.1928)
 Петров Ф. Ф.
 Петросян, Мадат (1866—1944)
 Печеркин Е. Ф.
 Пивоваров, Сергей Васильевич (1876—1939)
 Платонов С. С.
 Погребова М. Ф.
 Позднеев К. Н.
 Полшков Я.
 Поляк М. Г.
 Поляков С. К.
 Пономарев Федор Якимович
 Пономарева А.
 Попов П. И.
 Постовская, Мария Павловна (1865—1953)
 Праве, Георгий Константинович (1862—1925)
 Прибик, Иосиф Вячеславович (1855—1937)
 Прибытков, Григорий Алексеевич (1854—1940)
 Приходько С. К.
 Прокофьева, Мария Саввична (1851—1937), врач
 Прохоренко, Семён Андреевич (1867—1957)
 Пугачёв, Александр Гаврилович (1877—1941)
 Путин, Михаил Елисеевич (1894—1969)

Список людей, фамилии которых начинаются с «Р» 
 Раджабов, Али Бала Алекперович (1879—1953)
 Раецкий М. Ф.
 Разумовский, Василий Иванович (1857—1935)
 Рафиков, Габдрахман Валиевич (1873—1954)
 Рахматуллин В. О.
 Рейхенау Г.
 Ремизов С. Я.
 Репольд Ю. Я.
 Рибергер, Генрих Иванович (1873—????)
 Ригин, Александр Павлович (??.??.1868 — 30.01.1933)
 Риттер Н. Г.
 Розанов, Владимир Николаевич (1872—1934)
 Розенберг, Михаил Фёдорович (1861—1928)
 Романов, Алексей Игнатьевич (1864—????)
 Романов В. Р.
 Романчик В. Г.
 Ромшев К. И.
 Рорданц К. К.
 Росолов А. В.
 Румянцев, Иван Арсеньевич (1868—1942(?))
 Румянцева К. П.
 Русинов Е. И.
 Рыжов И. К.
 Рыков, Константин Васильевич (1888—1938)
 Рябинин М. Е.
 Рязанов, Тимофей Андреевич (1863—1933)

Список людей, фамилии которых начинаются с «С» 
 Савин Р. Д.
 Савченко, Кузьма Демьянович (1873—1952)
 Саксаганский, Панас Карпович
 Саламатин И. П.
 Сараджев, Константин Соломонович (1877—1954)
 Сарыгин С. А.
 Сафонов, Фёдор Николаевич (1867—????)
 Сафонова, Антонина Николаевна (30.05.1872 — 08.09.1943)
 Сафронов, Николай Антонович (1872—1932)
 Сахаров И. М.
 Сваровских, Николай Федорович
 Свенторжецкий Л. В.
 Свистунов, Алексей Степанович
 Северов Н. К.
 Селиверстов, Сафрон Селиверстович (1873—1950)
 Семенов А. В.
 Сементовский, Павел Петрович (1865—1940)
 Семяшкин, Гавриил Прокопьевич (1888—1937)
 Сергиевская А. Н.
 Серебрянников, Василий Никанорович (1862—1935)
 Сесин, Филат Фролович (1880—1965)
 Сидоров Л. Т.
 Силин, Иван Семёнович (1884—1954)
 Сирочинский, Владимир Николаевич (1868—????)
 Ситников, Максим Степанович (1871—????)
 Сиянко, Климент Евдокимович (1868—1946)
 Смелова-Перлович, Анна Ивановна (1871 - 19.11.1939)
 Сметанин И. А.
 Смирнов, Алексей Николаевич (1867—????)
 Смирнов В. И.
 Смирнов Г. Ф.
 Смирнов, Дмитрий Григорьевич
 Смирнов М. И.
 Смольянинов З. И.
 Снесарев, Андрей Евгеньевич (1865—1937)
 Соболев Г. А.
 Соболев М.
 Собольщиков-Самарин, Николай Иванович (1868—1945)
 Сойнов А. Ф.
 Сокальский Л. Н.
 Соловьёв, Александр Яковлевич (1881—1957)
 Соловьев В.
 Соловых И.
 Солодов В. Д.
 Соломин, Пётр Андреевич (1852—после 1929)
 Сонин М.
 Сонин С. И.
 Сперанский Фёдор Васильевич (1854—1922)
 Спижарная Н. К.
 Станкевич, Михаил Иосифович (????—????)
 Староватов, Пётр Хрисанфович (1873—1957)
 Старостина Мария Ивановна
 Старцев, Сергей Корнилович (1871-????)
 Степанов А. П.
 Степанов Н. С.
 Столяров, Николай Ильич (1875—????)
 Стрельцов М. П.
 Стригущенко П. Т.
 Стружков И. Е.
 Суворов З. Х.
 Сундырцев, Александр Петрович (1886-????)
 Суслин
 Сучков В.
 Сычков И. В.

Список людей, фамилии которых начинаются с «Т» 
 Тазетдинов Г.
 Таланкин Л. В.
 Тамбовская, Мария Никитична
 Тараканов А. А.
 Тараканов, Иван Александрович (1872—1945)
 Тарасевич, Лев Александрович (1868—1927)
 Тарасов М. М.
 Тарнорудов, Михаил Егорович (25.05.1860 — 1932)
 Тезяков, Николай Иванович (1859—1925)
 Телепнева М.
 Тераков, Иван Николаевич (1869—1932)
 Терегулов, Ибрагим Валиуллович (1852—1921)
 Терентьев, Петр Никитич (1856—1938)
 Терлецкий, Константин Филиппович (1887—1966)
 Тигранян, Никогайос Фаддеевич (1856—1951)
 Тиманова, Вера Викторовна (1855—1942)
 Тимофеев, Яков Петрович (????—????)
 Титов В. А.
 Титов Д. П.
 Титов И. И.
 Тихилов Бедта Базеевич
 Тихонов С. Е.
 Ткач Н. И.
 Токарев, Василий Сергеевич (1875 — 09.07.1949)
 Токарев, Фёдор Васильевич (1871—1968)
 Толмачев Н. Г.
 Томашева С. С.
 Томин К. Ф.
 Третьяков, Тихон Григорьевич (29.06.1867 — 29.09.1967)
 Трошин Сергей Максимович (снято в марте 1932 года за указание в представлении к награде ложных данных)
 Тувим Р. И. (1864—1943)
 Тумаков А. И.
 Туполев, Андрей Николаевич (1888—1972)
 Тяпин И. С.

Список людей, фамилии которых начинаются с «У» 
 Уваркин, Николай Павлович (1865-????)
 Ульянов И. А.
 Усачев П. А.
 Устинов И. П.
 Утин, Иван Архипович (????—????)
 Ухин К. А.

Список людей, фамилии которых начинаются с «Ф» 
 Фарфурин, Анатолий Никанорович (1883—1931)
 Февралев Александр Захарович
 Февральская Ф. В.
 Фёдоров, Владимир Григорьевич (1874—1966)
 Федосеев И.В.
 Федосеев И. И.
 Федосимов Ф. Е. (1864—1943)
 Федотов С. П.
 Федотова, Гликерия Николаевна (1846—1925)
 Федотьев И. Н.
 Федулов Ф. П.
 Федячкин, Леонтий Никитич (1874—1934)
 Фенов И. Ф.
 Феодоров А. Ф.
 Филатов, Николай Михайлович (1870—1935)
 Филимонов Н. И.
 Филимонова, Ольга Васильевна (1868—1945)
 Фрейман Ю.
 Фролов М. Д.

Список людей, фамилии которых начинаются с «Х» 
 Халлаев Хамби Асламбекович
 Хальнов, Василий Тимофеевич (1878—1951)
 Хват, Борис Борисович (1871—1937)
 Хвольсон, Орест Даниилович (1852—1934)
 Хлопотов И. А.
 Холостовский М. Л.
 Храмов, Степан Сергеевич (20.07.1875 — 25.02.1954)
 Худяков, Пётр Кондратьевич

Список людей, фамилии которых начинаются с «Ч» 
 Чеботарев В. С.
 Чебыкин И. С.
 Чевелев Т. М.
 Ченцов Н. Г.
 Черемной С.
 Черкассов А. С.
 Черно И. О.
 Чернус А. И.
 Чернышев Г. К.
 Черняков, Соломон Ильич (1867—????)
 Четуев П. И.
 Чижевский, Леонид Васильевич (1861—1929)
 Чирикова М. С.
 Чнегов, Петр Сергеевич (1863 — 21.08.1950)
 Чуватин А.
 Чужинов П. А.
 Чукаев С. В.
 Чумиков Г. Г.
 Чусов А.
 Чучин, Семен Егорович

Список людей, фамилии которых начинаются с «Ц» 
 Царунов, Иосиф Васильевич
 Цибиков Т. А.
 Цытович, Николай Платонович

Список людей, фамилии которых начинаются с «Ш» 
 Шабанова, Анна Николаевна (1848—1932)
 Шабардина М. А.
 Шабарин П. И.
 Шаблыгин, Фёдор Михайлович (1870—1956)
 Шагиахметов М.
 Шагурин П. М.
 Шакиров, Закир Шакирович (1881—1968)
 Шамаев Матвей Николаевич
 Шамкович, Исаак Яковлевич (????—????)
 Шапиро Ф.
 Шапочников Н. В.
 Шарнецкий К. Б.
 Шаров М.
 Шахов Н. Д.
 Швырев Т. И.
 Шейнфинкель, Вера Константиновна (1867—1928)
 Шехман, Илья Александрович (1871—1939)
 Шилин, Алексей Николаевич (????—????)
 Ширев, Николай Андреевич (1880—????)
 Шистовский, Константин Николаевич (1890—1980)
 Шиф, Исаак Александрович (1869—1948)
 Шишарин, Николай Николаевич (1860—после 1933)
 Шишкова М. И.
 Шлюхин С. О.
 Шмелев, Константин Андреевич
 Шмырев П. П.
 Шокальский, Юлий Михайлович (1856—1940)
 Шошенков Н. С.
 Шпилев Н. Е.
 Шрейдер С. Е.
 Шталь Л. А.
 Штамов, Яков Захарович (1885—1939)
 Штейнберг, Лев Петрович (1870—1945)
 Шувалов В. А.
 Шумной К. Т.
 Шуранов Г. М.
 Шурмина С. К.
 Шустов Д. П.
 Шутов Ф. С.
 Шухов, Владимир Григорьевич (28.08.1853 — 02.02.1939)
 Шукюр, Мамед (????—????)

Список людей, фамилии которых начинаются с «Э» 
 Эльсберг Роберт Генрихович
 Эльянов Б. И.

Список людей, фамилии которых начинаются с «Ю» 
 Юдин, Вениамин Гаврилович (1864—1943)
 Юрков И. А.
 Юркова, Татьяна Дмитриевна (1872—1957)
 Юрханов М. П.

Список людей, фамилии которых начинаются с «Я» 
 Яковлев А.
 Яковлев, Кондрат Николаевич (1864—1928)
 Яковлев, Николай Капитонович (1869—1950) — актёр, народный артист СССР (1944)
 Яколь, Александр Николаевич (1877—1938)
 Якубович Н. М.
 Ялава, Гуго Эрикович (1874—1950)
 Янина В. А.

Примечания

Литература

См. также 
 Герой Социалистического Труда